Гетто в Белоруссии в период Холокоста (380 мест) — это жилые зоны на оккупированной немецкими нацистами территории БССР, куда насильственно перемещали евреев (или отделяли их другими способами) в целях изоляции от нееврейского населения. Эта изоляция была частью политики так называемого «окончательного решения еврейского вопроса», в рамках которой в Белоруссии были убиты от 600 до 800 тысяч евреев.

Список составлен на основе данных Национального архива Республики Беларусь (НАРБ), его областных отделений, Государственного архива Российской федерации (ГАРФ), а также других источников, и включает места на территории современной Белоруссии, в которых немецкие оккупанты концентрировали еврейское население для последующего уничтожения в период Холокоста в 1941—1944 годах.

Брестская область (56 гетто)

Витебская область (83 гетто)

Гомельская область (51 гетто)

Гродненская область (56 гетто)

Минская область (84 гетто)

Могилёвская область (50 гетто)

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 Под Иерусалимом открыли мемориал в память о жертвах еврейских гетто в Беларуси
 

Белоруссия
Холокост